Albertina Inés de Nassau (9 de abril de 1634 - 26 de mayo de 1696) fue regente de Frisia, Groningen y Drenthe durante la minoría de edad de su hijo, el conde Enrique Casimiro II de Nassau-Dietz, entre 1664 y 1679. Ella era el sexto vástago y quinta hija del estatúder Federico Enrique de Orange y de Amalia de Solms-Braunfels.

Biografía 
Albertina Inés nació en La Haya y era la sexta de nueve hijos nacidos de sus padres. Algunos de sus hermanos murieron en la infancia. Albertina y otros cuatro hermanos alcanzaron la edad adulta, estos fueron: el príncipe Guillermo II de Orange, Luisa Enriqueta de Nassau, Enriqueta Catalina de Nassau y María de Nassau.

En 1652 contrajo matrimonio con su primo segundo, el príncipe Guillermo Federico de Nassau-Dietz.

Regencia 

Después de la muerte de su marido en 1664, pasó a ser regente en nombre de su hijo en Frisia, Groningen y Drenthe. En 1665, tanto Inglaterra como el obispado de Münster declararon la guerra a los Países Bajos. Debido a que la mayor parte del dinero de la defensa había sido utilizado para la flota, el ejército había sido descuidado. Cuando Groningen estuvo bajo asedio, Albertina Inés corrió a la ciudad a dar apoyo moral. Presionados por el rey Luis XIV de Francia, entonces un aliado, las fuerzas de sus enemigos se vieron obligadas a retirarse, pero seis años más tarde los Países Bajos fueron atacados por el sur, por los franceses a las órdenes de Luis XIV y por el norte por el obispo de Münster y el arzobispo de Colonia. Ella organizó la defensa y mantuvo alta la moral.

En 1676 Albertina Inés compró una casa de campo en Oranjewoud y la llamó Palacio de Oranjewoud. Fue aquí donde murió en 1696. También hizo construir el Palacio de Oranienstein desde 1672 como su nueva residencia en Diez.

Hijos 
Tuvo tres hijos:

 Amalia de Nassau-Dietz, desposó al Duque Juan Guillermo III de Sajonia-Eisenach
 Conde Enrique Casimiro II de Nassau-Dietz, desposó a Enriqueta Amalia de Anhalt-Dessau
 Guillermina Sofía Eduviges (1664-1667)

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

 The Correspondence of Albertine Agnes van Oranje-Nassau in EMLO
 "Women in power 1640–1670" last accessed August 4, 2007

Albertina Ines
Condesas
Nacidos en La Haya
Regentes
Neerlandesas del siglo XVII